Corycaeus erythraeus – gatunek widłonogów z rodziny Cucumaricolidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1904 roku przez szwedzką biolog Astrid Cleve.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1904 roku